Щаповский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Щаповский сельский округ Подольского района (1994—2006)

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Щаповский сельский округ Байтерекского района